Divisione – operazione aritmetica inversa della moltiplicazione
 Divisione dei polinomi – l'analogo dell'operazione di cui sopra tra polinomi
 Divisione – unità militare composta generalmente di 10- soldati
 Divisione – unità organizzativa di impresa
 Divisione – gruppo tassonomico
 Divisione – livello della suddivisione amministrativa dell'India
 Divisione – nella retorica, fase preliminare della presentazione